O Fribourg Olympic Basket é um clube profissional de basquetebol situado na comuna de Friburgo, Cantão de Friburgo, Suíça que disputa atualmente a Ligue Nationale A. Fundado em 1961, manda seus jogos no Halle Saint Léonard.

Temporada por temporada

Títulos

Ligue Nationale A 
 Campeão (17): 1966, 1971, 1973, 1974, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, 1992, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008, 2016, 2018, 2019, 2021
 Finalista (18):  1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1976, 1977, 1983, 1989, 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2014

Copa da Suíça 
 Campeão (7): 1967, 1976, 1978, 1997, 1998, 2007, 2016

Copa da Liga 
 Campeão (6):2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2020

Equipes de basquetebol da Suíça
Clubes esportivos fundados em 1961
Friburgo (Suíça)